Hermann Münter ist der Name folgender Personen:

*Hermann Münter (Bürgermeister) (1679–1743), Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Hermann Münter (Generalsuperintendent) (1686–1732), deutscher Generalsuperintendent